Występy w europejskich pucharach maltańskiego klubu piłkarskiego Hibernians FC.

Wykaz spotkań pucharowych

1961–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Hibernians FC
Maltańskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach